Захват острова Горе (Capture of Gorée) — морская операция времён Семилетней войны, в ходе которой 29 декабря 1758 года английский экспедиционный корпус под командованием адмирала Огастеса Кеппеля захватил французский остров Горе (современный Дакар, Сенегал).

Предыстория 
Остров Горе, который находится на западном побережье Африки, был завоёван Францией в 1677 году и вскоре стал важным пунктом торговли африканскими рабами на атлантическом побережье.

В 1756 году началась Семилетняя война, в которой Великобритания выступила против Франции. Великобритания использовала своё превосходство на море, чтобы нападать на острова и порты вдоль побережья Франции, но эти действия не дали больших результатов. Поэтому флот Великобритании начал экспедицию к колониальным территориям Франции. В апреле 1758 года британская экспедиция достигла главного французского порта в западноафриканском регионе Сен-Луи и после короткого сражения захватила его 1 мая. Воодушевлённые лёгким успехом, англичане начали экспедицию на близлежащий остров Горе.

24 мая британская эскадра под командованием Генри Марша достигла острова и сразу же начала обстрел форта. Однако Марш недооценил оборонительные возможности форта и спустя два с половиной часа прекратил обстрел и отступил. В этом сражение командующий потерял 20 человек и ещё 40 человек были ранены, а корабли получили сильные повреждения. Вскоре после возвращения эскадры в Великобританию началась подготовка нового военного похода в Африку с целью захвата острова Горе. 11 ноября 1758 года войска под командованием подполковника Уорга, назначенного губернатором Сенегала, на 11 кораблях эскадры адмирала Огастеса Кеппеля отплыли из Кинсейла (Ирландия) в Африку. В подчинении Уорга был 76-й пехотный полк и два батальона 66-го пехотного полка:

Переход до Сенегала не прошёл гладко. 28 ноября линейный корабль HMS Lichfield потерпел кораблекрушение у побережья Марокко. Оставшиеся в живых члены команды были взяты в плен султаном Марокко Мохаммедом III бен Абдаллахом, пока не были выкуплены британским правительством в августе 1760 года.

Сражение 

28 декабря 1758 года в 3 часа дня эскадра встала на якорь недалеко от острова Горе. Рано утром солдаты сели в лодки, готовые к высадке под прикрытием шлюпа HMS Saltash. Линейные корабли HMS Dunkirk, HMS Nassau, HMS Torbay, HMS Fougueux встали напротив батареи форта на острове для прикрытия бомбардирских кораблей. В 9:00 утра атаку начал фрегат HMS Prince Edward, затем к нему присоединились и другие корабли, но обстрел был не постоянный из-за плохой погоды. К полудню погода улучшилась и артиллерийский обстрел начался со всех кораблей, через несколько часов батарея на острове была подавлена. С наступлением темноты командир крепости де Сен-Жан сдал остров. Солдаты под руководством Уорга высадились на остров, гарнизон был взят в плен (около 300 французских солдат) и захвачено 110 пушек и мортир, потери среди британцев были незначительны.

Последствия 
Взятие острова Горе стало крупным успехом Великобритании, но остров был слишком периферийным, чтобы иметь высокую стратегическую ценность. Однако он был важен для экономического развития региона, а также Франция лишилась базы поддержки своих войск в Индии. Остров оставался под британской оккупацией до 1763 года, когда он был возвращён Франции после подписания Парижского мирного договора.

Примечание

Литература 
 
 
 
 
 

История Сенегала
Сражения Семилетней войны
Сражения 1758 года
Морские сражения Великобритании
Сражения Франции
Сражения в Атлантическом океане
Дакар
Войны Сенегала